Andréa Montezuma é uma cantora, compositora e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
 As Cores do meu Coração (2013)
 Faces do amor
 Cordas vocais
 Um ser a fim

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro